Кірієвський Іван Васильович (1806—1856) — російський релігійний філософ, літературний критик і публіцист, один з основоположників слов'янофільства.
 Кірієвський Петро Васильович (1808—1856) — російський письменник, фольклорист-етнограф, перекладач, та археограф.